Panel může být :

 panel (stavební díl) – prefabrikovaný stavební díl ve tvaru desky, obvykle vyrobený z betonu – část panelového domu
 boletický panel – prefabrikovaný stavební díl sloužící jako obklad budov
 panel BKV – prefabrikovaný stavební díl pro výstavbu tramvajových tratí, betonová základna kolejiště
 panel (výstava) – deska pro připevnění exponátů nebo výzdoby na výstavách a expozicích – výstavní panel
 panel (letadlo) – výztužný díl v draku letounu
 Mezivládní panel pro změnu klimatu – mezinárodní vědecká instituce
 solární panel – solární kolektor
 ovládací panel – ovládací deska obsahující ovládací, měřící a signalizační přístroje a prvky
 panel (sociologie) – soubor osob vybraný pro opakované sociologické průzkumy a výzkumy
 panel (komiks) – jednotlivé okénko komiksu
 panel (počítač) – lišta s ovládacími prvky v v grafickém prostředí počítače
 panel (vysouvací) – lišta zobrazující podpůrný obsah skrz odkaz umístěný na webových stránkách

Externí odkazy